«Долгий день уходит в ночь» () — американская чёрно-белая драма режиссёра Сидни Люмета по одноимённой пьесе Юджина О’Нила (1941). Премьера фильма состоялась в мае 1962 года в рамках Каннского кинофестиваля. Слоган фильма: «Гордость… Власть… Страсть… Боль!» ().

Сюжет 

1912 год, Новая Англия, летний домик стареющего актёра Джеймса Тайрона и его семьи. Картина описывает один день семьи, разговоры и споры. Тайрон давно уже не помышляет о том, чтобы быть великим актёром, его супруга Мэри превратилась в конченную морфинистку, старший сын Джейми — алкоголик и дебошир, завидующий писательскому таланту своего болезненного младшего брата Эдмунда. Каждый из них исполнен жалости к самому себе и напрочь лишён сострадания, поэтому они не в силах помочь друг другу.

В ролях 
 Кэтрин Хепбёрн — Мэри Тайрон
 Ральф Ричардсон — Джеймс Тайрон
 Джейсон Робардс — Джейми Тайрон
 Дин Стоквелл — Эдмунд Тайрон
 Джинн Барр — Кэтлин

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Сидни Люмет
 Сценарист: Юджин О’Нил
 Продюсер: Эли Э. Ландау
 Композитор: Андре Превин
 Оператор-постановщик: Борис Кауфман
 Монтажёр: Ральф Розенблум
 Художник-постановщик: Ричард Силберт
 Художник по костюмам: Софи Дивайн
 Гримёр: Герман Бачман
 Звукорежиссёр: Джим Шилдс
 Звуковые эффекты: Кенн Коллинз, Марк Вортрайх

Награды и номинации 
 1962 — Каннский кинофестиваль:
 лучшие актёры — Ральф Ричардсон, Джейсон Робардс и Дин Стоквелл
 лучшая актриса — Кэтрин Хепбёрн
 номинация на «Золотую пальмовую ветвь» — Сидни Люмет
 1962 — Приз Национального совета кинокритиков США:
 лучший актёр — Джейсон Робардс
 фильм вошёл в десятку лучших фильмов
 1963 — Номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль — Кэтрин Хепбёрн
 1963 — Номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — Кэтрин Хепбёрн
 1963 — Номинация на премию Гильдии режиссёров Америки за выдающийся вклад в кинематограф — Сидни Люмет
 1963 — Laurel Awards: номинация на премию Golden Laurel за высочайшее исполнение женской роли в драме — Кэтрин Хепбёрн (5-е место)
 1965 — Приз «Серебряная богиня» киножурналистов Мексики лучшей иностранной актрисе — Кэтрин Хепбёрн

См. также 
 Интерьеры

Ссылки 
  
  
 Режиссерская энциклопедия: Кино США. Т. Ветрова, Научно-исследовательский институт киноискусства (Руссиа). Материк, 2002. Стр. 96.

Рецензии 

 Обзор и рецензия на фильм
 Review by Bosley Crowther
 Review by JOSEPH JON LANTHIER
 TCM Diary: Long Day’s Journey Into Night (1962)
 Long Day’s Journey into Night – Classic Movie Review 1219
 Review by Jay Seaver
 Faithful to the award winning play
 IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA NOTTE

Примечания 

Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации произведений Юджина О'Нила
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1962 года